Zarétxnoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Zarétxnoie (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia
 Zarétxnoie (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Zarétxnoie (Djankoi), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Zarétxnoie (Simferòpol), localitat de la república de Crimea, a Rússia